Сіга́л або Сигал — прізвище єврейського походження. Інші варіанти прізвища: Сагал, Сегал, Сагалов, Сегалов, Сігалов.

Сігал 
 Анна Сігал (нар. 1986) — австралійська фристайлістка, спеціалістка в слоупстайлі.
 Ерік Сігал (1937–2010) — американський письменник і сценарист
 Сігал Євген Якович (нар. 1955) — політик, народний депутат України.
 Сігал Ісаак Якович (нар. 1927) — Заслужений діяч науки та техніки України, доктор технічних наук, професор, академік Академії інженерних наук України.
 Сігал Стівен (*1952) — американський актор, письменник, режисер, продюсер фільмів, співак.
 Тай Сігал (нар. 1987) — американський музикант і автор пісень.

Сигал 
 Сигал Хаїм Ісакович (1904–1952) — військовий злочинець.

Див. також 
 Сігаль
Єврейські прізвища